Szwajcaria:
 Corsier – gmina w kantonie Genewa
 Corsier – dawna nazwa gminy Corsier-sur-Vevey
 Corsier-sur-Vevey – gmina w kantonie Vaud, w okręgu Riviera-Pays-d’Enhaut